Nentwich ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred A. Nentwich (* 1931), österreichischer Physiker und Manager in der Energiebranche
 Marianne Nentwich (* 1942), österreichische Schauspielerin
 Michael Nentwich (* 1964), Direktor des österreichischen Instituts für Technikfolgen-Abschätzung
 Ralf Nentwich (* 1982), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdL
 Thomas Nentwich (* 1975), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Nentwig